Милош Бајић (1827—1897), барон, велепоседник у Угарској и добротвор.
 Милош Бајић (1915—1995), сликар.
 Милош Бајић (р.1994), српски фудбалер.